A58, A 58 oder A-58 steht für:
 Rijksweg 58, Autobahn in den Niederlanden
 Autostrada A58 in Italien
 Autovía A-58, Autobahn in Spanien
 A58 road in England
 Autoroute A58, ehemalig geplante Autobahn in Frankreich
 Sony Alpha 58, ein Kameragehäuse von Sony